Philine polaris är en snäckart som beskrevs av Carl Aurivillius 1885. 

Philine polaris ingår i släktet Philine och familjen havsmandelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsmandelsnäckor
polaris